Х. Мак-Генри (, полное имя неизвестно) — американский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Мак-Генри на своей яхте Frimousse участвовал в двух соревнованиях — среди яхт водоизмещением 3-10 т и в открытом классе. В первом состязании он стал третьим со временем 4:38:49, получив бронзовую медаль. В другой дисциплине, он не финишировал и не занял никакого места.

Ссылки 
 Х. Мак-Генри на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Яхтсмены США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1900 года